ASB Bank Classic 2002 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах теннисного центра ASB.

Турнир-2002 является 17-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Окленде — с 31 декабря 2001 по 5 января 2002 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анхелес Монтолио (№ 23 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анна Смашнова выигрывает свой 3-й в карьере титул на одиночных соревнованиях ассоциации.
 Татьяна Панова проигрывает оба своих финала на одиночных соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Николь Арендт выигрывает свой 16-й и последний титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Для Лизель Хубер же это лишь 4-я аналогичная победа.

См. также 
 ASB Bank Classic
 WTA Тур 2002
 WTA 4-я категория
 Heineken Open 2002

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Новая Зеландия
Теннис
Декабрь 2001 года
Январь 2002 года
2002